2 miejscowości w Polsce: 
 Żytowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz 
 Żytowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński